Ramsay se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Pierson Ramsay
 Graeme W. Ramsay
 Robert George Wardlaw Ramsay